Зубко́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Зубков, Алексей Борисович (1913—1984) — инженер-контр-адмирал.
 
 
 Зубков, Аркадий Фёдорович (1938—2016) — советский, российский агроэколог, агробиоценолог, доктор наук.

Б, В 
 
 Зубков, Валентин Иванович (1923—1979) — актёр.
 Зубков, Валерий Александрович (1939—1985) — советский композитор.
 Зубков, Василий Петрович (1799—1862) — обер-прокурор Сената, сенатор, тайный советник.
 
 
 Зубков, Владислав Викторович (род. 1971) — украинский футболист.

Г—Ю 
 Зубков, Георгий Иванович (1926—2022) — советский и российский журналист.
 Зубков, Григорий Григорьевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Зубков, Даниил Ильич (1915—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Зубков, Дмитрий Петрович (1911—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Зубков, Евгений Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 
 Зубков, Игорь Валерьевич (род. 1963) — советский композитор, продюсер, исполнитель.
 Зубков, Леонид Николаевич (1867—после 1917) — доктор медицины, член III Государственной думы.
 Зубков, Михаил Константинович (1893—1976) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Зубков, Михаил Юрьевич (род. 1956) — советский и российский учёный-геолог.
 Зубков, Николай Арсеньевич (1921—1995) — генерал-майор, доктор наук.
 Зубков, Олег Алексеевич (род. 1968) — украинский и российский предприниматель, основатель Парка львов «Тайган».
 Зубков, Руслан Владиславович (род. 1991) — украинский футболист.
 Зубков, Семён Васильевич (1912—1991) — генерал-майор артиллерии ВС СССР.



Топонимы

Россия 
 Зубков — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Зубков — хутор в Курском районе Курской области.

Украина 
 Зубков — село в Сокальском районе Львовской области.

См. также 

 
 Зубковка
 
 
 
 Зурков

Примечания